Jean Petit (1360–1411) francia teológus
Jean Petit (1914–1944) belga labdarúgó
Jean Petit (1949) francia labdarúgó

Hasonló nevű személyek
Jean-Pierre Petit (1937) francia kutató